Les expressions rivière aux Perles et rivière des Perles peuvent se référer à:

Toponymes 

 Zhu Jiang, (珠江, Pinyin: zhū jiāng, Jyutping: zyu1 gong1), ou « rivière des Perles », est le nom d'un des cours d'eau venant alimenter le delta de la rivière des Perles. En raison de la complexité hydrographique de la région, l'expression « rivière des Perles » ne désigne pas toujours la même chose dans la langue courante. Dans le sens le plus souvent accepté, il s'agit d'un des cours d'eau formé par la réunion du Xi Jiang (西江, rivière de l'ouest) et du Bei Jiang (北江, rivière du Nord).
 Rivière aux Perles (Mississippi) (en anglais : Pearl river) est un fleuve des États-Unis qui s'écoule dans l'État du Mississippi, avant de rejoindre les limites de l'État de la Louisiane et de l'État du Mississippi.